L'édition 2000 du tournoi de tennis de Munich se déroule du  au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP International Series. Franco Squillari remporte l'épreuve en simple, David Adams et John-Laffnie de Jager celle en double.

Lauréats 
Le tenant du titre Franco Squillari remporte le  en simple de sa carrière en battant en finale Tommy Haas.

En double, la paire sud-africaine David Adams - John-Laffnie de Jager remporte son  ensemble en battant en finale Max Mirnyi et Nenad Zimonjić. Il s'agit respectivement de leur  et  dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2000 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Munich
 Tournois ATP International Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Tennis masculin en 2000
ATP 2000
Sport en Allemagne en 2000
Tennis en mai 2000